Akademie der Bildenden Künste signifie académie des arts plastiques en allemand. Il peut s'agir d'une école des beaux-arts située à :

 Munich : Académie des beaux-arts de Munich ;
 Nuremberg : Académie des beaux-arts de Nuremberg ;
 Vienne (Autriche) : Académie des beaux-arts de Vienne ;
 Kassel : Akademie der bildenden Künste Kassel ;
 Karlsruhe : Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe.

Voir aussi 
 École des beaux-arts